Соломон Могилевский:
 Могилевский, Соломон Абрамович (1912—2008) — советский, израильский историк.
 Могилевский, Соломон Григорьевич (1885—1925) — начальник Иностранного отдела ВЧК-ГПУ, советской внешней разведки.